Jöri Kindschi (ur. 8 października 1986 w Davos) – szwajcarski biegacz narciarski, zawodnik klubu SC Davos.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jöri Kindschi pojawił się 30 listopada 2002 roku w zawodach FIS Race w szwajcarskiej miejscowości Ulrichen, gdzie zajął 21. miejsce w biegu na 9 km techniką dowolną. W lutym 2004 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, ale zajmował miejsca w piątej dziesiątce. Jeszcze dwukrotnie startował na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając podczas MŚJ w Kranju, gdzie był szósty w sprincie stylem dowolnym. Zajmował także dwunaste miejsce w sprincie podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Malles Venosta w 2008 roku i rozgrywanych rok później mistrzostw świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand.

W Pucharze Świata zadebiutował 25 listopada 2006 roku w Ruce, gdzie w sprincie stylem klasycznym zajął 66. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył dwa lata później, 14 grudnia 2008 roku w Davos, zajmując 28. miejsce w sprincie techniką dowolną. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2012/2013, który ukończył na 65. pozycji. Jego najlepszym pucharowym wynikiem jest szóste miejsce w sprincie stylem dowolnym wywalczone 8 grudnia 2012 roku w Quebecu.

W 2011 roku brał udział w mistrzostwach świata w Oslo, zajmując szesnaste miejsce w sprincie drużynowym i 38. pozycję indywidualnie. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Val di Fiemme w sprincie drużynowym był piętnasty.

Jego brat Linard również uprawiała biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Kindschi nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2016:

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Davos